Hr.Ms. Tijgerhaai (1945), een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse
 Hr.Ms. Tijgerhaai (1972), een Nederlandse onderzeeboot van de Zwaardvisklasse